Матчи группы E чемпионата мира 2022 года прошли с 23 ноября по 1 декабря 2022 года. В группе сыграли сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии. В плей-офф вышли сборные Японии и Испании — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы E (Япония), который сыграет с командой, занявшей второе место в группе F (Хорватия).
 Команда, занявшая второе место в группе E (Испания), сыграет с победителем группы F (Марокко).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Германия — Япония 
Команды ранее встречались два раза, в последний раз — в 2006 году (ничья 2:2 в товарищеском матче).

Испания — Коста-Рика 
Команды ранее встречались три раза, в последний раз — в 2017 году (победа Испании со счётом 5:0).

Япония — Коста-Рика 
Команды ранее встречались пять раз, в последний раз — в 2018 году (победа Японии счётом 3:0).

Испания — Германия 
Команды ранее четырежды встречались в финальных стадиях чемпионатов мира (победа Германии со счётом 2:1 в 1966 году, победа Германии со счётом 2:1 в 1982 году, ничья 1:1 в 1994 году и победа Испании со счётом 1:0 в полуфинале чемпионата мира 2010 года).

Япония — Испания 
Команды ранее один раз встречались друг с другом в товарищеском матче 2001 года (победа Испании со счётом 1:0).

Коста-Рика — Германия 
Команды ранее один раз встречались друг с другом в матче открытия чемпионата мира 2006 года (победа Германии со счётом 4:2).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022